Генри Элджернон Перси (; 13 января 1478 — 19 мая 1527) — английский аристократ, 5-й граф Нортумберленд и 8-й барон Перси. Придворный королей Генриха VII и Генриха VIII, участник войн с Францией и Шотландией. Кавалер ордена Подвязки.

Происхождение 
Генри Элджернон Перси принадлежал к одному из самых знатных и влиятельных семейств Англии, представители которого владели обширными землями (главным образом на севере королевства) и носили титул графов Нортумберленд и баронов Перси. Отцом Генри Элджернона был Генри, 4-й граф Нортумберленд, матерью — Мод Герберт, дочь Уильяма Герберта, 1-го графа Пембрук, и Анны Деверё. После Генри Элджернона в семье родились ещё четверо сыновей (Уильям, Алан, Джослен и Эрандел) и три дочери — Элеонора, Энн и Элизабет. Первая стала женой Эдварда Стаффорда, 3-го герцога Бекингем, вторая — женой Уильяма Фицалана, 18-го графа Арундел.

Биография 
Генри Элджернон родился 13 января 1478 года в замке Алник в Нортумберленде и воспитывался при дворе короля Генриха VII. 28 апреля 1489 года, после смерти отца, он унаследовал родовые владения и титулы. 21 ноября того же года, в тот день, когда принц Артур стал принцем Уэльским, 11-летнего графа посвятили в рыцари. Сэр Генри присутствовал при заключении Этапльского договора в 1492 году, принял видное участие в церемонии 1494 года, когда принц Генрих (будущий король Генрих VIII) был посвящён в рыцари. В 1495 году Перси стал кавалером ордена Подвязки, в 1497 году он служил в королевской армии и сражался при Блэкхите против корнуолльских мятежников. 14 мая 1498 года граф Нортумберленд окончательно вступил в свои наследственные права. Известно, что его годовой доход составлял около 2300 фунтов, однако на свою многочисленную свиту граф тратил не менее 1500 фунтов в год, к тому же больших затрат стоили роскошная жизнь и частые поездки ко двору. Поэтому Генри Элджернон постоянно был в долгах.

В 1500 году Нортумберленд присутствовал при встрече короля Генриха VII и эрцгерцога Филиппа. Он занимал ряд должностей — констебля замков, лесничего, члена судебных комиссий. 30 июня 1503 года Перси получил стал смотрителем восточных марок на шотландской границе, и одной из его первых обязанностей было проводить дочь короля, принцессу Маргариту, в Шотландию к жениху — королю Якову IV.

Сэр Генри, по-видимому, оказался в немилости у Генриха VII незадолго до смерти этого монарха. Без королевского разрешения он выдал замуж находившуюся под его опекой богатую наследницу Элизабет Гастингс и был за это оштрафован на громадную сумму в 10 000 фунтов. До смерти Генриха VII в 1509 году граф смог выплатить половину этой суммы, а новый король аннулировал остаток долга 21 марта 1510 года. Нортумберленд участвовал в войне на континенте в 1513 года в качестве капитана с большой свитой. Он осаждал Теруан и сражался при Гинегате. В 1516 году граф оказался в тюрьме из-за подозрений в излишней дружбе с Эдвардом Стаффордом, третьим герцогом Бекингем, и во вмешательстве в королевские прерогативы в отношении опекунства. Сэра Генри допросили в суде Звёздной палаты и вскоре освободили.

В июне 1517 года Нортумберленд встретился в Йорке с королевой Шотландии Маргаритой, чтобы проводить ее домой, что он сделал неохотно (видимо, из-за недостатка денег). Канцлер Томас Уолси в 1519 году в письме к королю рассказал о своих сомнениях в лояльности графа, но последний избежал участи герцога Бекингема, обезглавленного за измену, и принял участие во встрече с королём Франции Франциском I на Поле золотой парчи. Позже он присутствовал на встрече Генриха VIII с императором Карлом V (май 1522 года) и своей подписью скрепил заключенный договор.

В 1523 году Перси предпринял набег на Шотландию и был ложно обвинен лордом Дакром в том, что на его знамени во время похода был королевский знак; он довольно легко оправдался. В 1524 году сэр Генри снова находился на границе. В 1525 году он принял участие в церемонии провозглашения Генри Фицроя, бастарда Генриха VIII, графом Ноттингемским. 5-й граф Нортумберленд умер 19 мая 1527 года и был похоронен в Беверли, где перед этим построил церковь.

Семья 
Генри Элджернон Перси был женат на Кэтрин Спенсер, дочери сэра Роберта Спенсера и Элеоноры Бофорт, графини Ормонд. В этом браке родились:

 Генри Перси, 6-й граф Нортумберленд;
 сэр Томас Перси;
 сэр Ингельрам Перси;
 Маргарет Перси, жена Генри Клиффорда, 1-го графа Камберленд;
 Мод Перси, жена Уильяма Коньерса, 1-го барона Коньерс.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Генри Перси, 5-й граф Нортумберленд
Генри Перси, 5-й граф Нортумберленд
Кавалеры ордена Подвязки